Макси́м Фёдоров:
 Фёдоров, Максим Валериевич (род. 1972) — российский учёный, член-корреспондент РАН (2022).
 Фёдоров, Максим Викторович (род. 1986) — российский футболист.
 Фёдоров, Максим Владимирович (род. 1970) — российский шашист, гроссмейстер России. 
 Фёдоров, Максим Игоревич (род. 1982) — российский продюсер, звукорежиссёр.